Almahdi Ali Mukhtar (Doha, 1992. március 2. –) katari válogatott labdarúgó, az asz-Szadd hátvédje. Mikor 2012. december 28-án Egyiptom ellen bemutatkozott a válogatottban, ő lett az ötödik nemzeti csapatban bemutatkozó Aspire-növendék.

Jegyzetek 

1992-ben született személyek
Katari labdarúgók
A 2015-ös Ázsia-kupa labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek